Скриптони́т (; настоящее имя Ади́ль Оралбе́кович Жале́лов, при рождении Кулмагамбе́тов (); род. 3 июня 1990, Ленинский, Ильичевский райсовет, Павлодарская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский исполнитель и музыкальный продюсер, основатель лейбла Musica36. Впервые громко заявил о себе в 2013 году видеоклипом на песню «VBVVCTND», спустя полтора года выпустил свой дебютный альбом «Дом с нормальными явлениями», который стал одним из самых удачных русскоязычных рэп-альбомов 2015 года.

В 2018 году разделил своё творчество на два проекта: Скриптонит и Gruppa Skryptonite. Как объяснил сам Адиль, такое разграничение касается не только записи песен, но и концертов. Так, концерты Gruppa Skryptonite — это музыкальный бэнд из восьми человек и новые аранжировки, а концерты Скриптонита — это формат «рэпер + диджей» и выступление под минусовки.

Является самым прослушиваемым артистом в СНГ за 2021 год по версии Музыки Первого.

Биография

Ранние годы 
Происходит из рода басентиын племени аргын.
Адиль Кулмагамбетов родился 3 июня 1990 года в посёлке Ленинский Ильичевского райсовета вблизи города Павлодар на северо-востоке Казахстана, в семье Оралбека Жалеловича Кулмагамбетова (род. 1 сентября 1953). Начал заниматься музыкой в подростковом возрасте, в 11 лет увлёкся рэпом, в 15 лет начал сочинять музыку. Утверждает, что в юношеском возрасте сменил фамилию Кулмагамбетов на Жалелов (в реестре Комитета государственных доходов числится как «Кулмагамбетов»).

Первые успехи 
В 2009 году Скриптонит вместе со своим другом Ануаром Баймуратовым (Niman) создал группу JILLZ. Помимо них в состав группы входили Юрий Дробитько (Юрик Четверг), Саян Жимбаев (Truwer), Азамат Алпысбаев (Six O) и Айдос Джумалинов (Strong Symphony). Ещё до подписания контракта с Gazgolder Скриптонит выпустил несколько синглов, ставших хитами, и успел обзавестись фанатами своего творчества, а также прославился как исполнитель «настоящей» трэп-музыки. В 2013 году Скриптонит совместно с Niman’ом выпустил видеоклип к песне «VBVVCTND» (расшифровывается как «Выбор без вариантов — всё, что ты нам дал»). После этого им заинтересовался российский продюсерский центр Gazgolder. 27 февраля 2014 года стало известно, что Скриптонит стал резидентом этого лейбла. Впоследствии Скриптонит заявил, что именно 2014 год стал переломным в его жизни.

В 2015 году принял участие в создании совместного альбома Басты и Смоки Мо под названием «Баста / Смоки Мо». Сингл «Космос», записанный вместе с Дашей Чарушей, занял лидирующие позиции в чартах iTunes и стал 22-м в списке «50 лучших треков 2015 года» по версии сайта The Flow. Видеоклипы на песни «Лёд» и «Миллионер из трущоб» с участием Скриптонита набрали миллионы просмотров на YouTube. Клип на песню «Миллионер из трущоб» впоследствии занял 2-е место в топе «Лучших русских клипов 2015 года» по версии сайта Rap.ru, а песня «Лёд» заняла 46-е место в списке «50 лучших треков 2015 года» по версии сайта The Flow. В октябре 2015 года Скриптонит попал в число финалистов премии Jagermeister Indie Awards в номинации «хип-хоп». Летом 2016 года Скриптонит попал в число претендентов в номинации «Открытие года 2016» популярного мужского журнала GQ.

2015 год. «Дом с нормальными явлениями» 

Дебютный альбом Скриптонита под названием «Дом с нормальными явлениями» (аллюзия на название фильма «Дом с паранормальными явлениями») вышел 24 ноября 2015 года и занял вторую строчку в альбомном чарте iTunes, обогнав альбом «Горгород» российского рэпера Oxxxymiron и уступив новому альбому британской певицы Адель. Обозреватель издания Газета.Ru Ярослав Забалуев отметил, что «за час с небольшим Жалелов предлагает не просто концептуальную, атмосферную работу, но и изрядное жанровое разнообразие — от трэпа и нью-йоркского хип-хопа до почти что госпела».

«Дом с нормальными явлениями» стал одним из самых удачных русских рэп-альбомов 2015 года, а сам Скриптонит был признан интернет-изданием Colta.ru «рэпером года». «Дом…» попал в список «20 лучших альбомов 2015 года» по версии издания Газета.Ru и удостоился 6-го места в списке «30 лучших альбомов года» по версии издания «Афиша». Альбом занял 1-е места в списке лучших русскоязычных альбомов по версии сайтов Rap.ru и The Flow.

Видеоклип к песне «Стиль» занял 5-е место в списке «Лучших русских клипов 2015 года» по версии сайта Rap.ru, а сама песня заняла 15-е место в списке «50 лучших треков 2015 года» по версии сайта The Flow. В том же топе песня «Танцуй сама» заняла 3-е место. Издание «Афиша» включило видеоклип на песню «Притон» в список «100 великих клипов 2015 года».

2016 год. Группа Jillzay, премия GQ 
Изначально планировалось, что второй альбом Скриптонита выйдет в один день с дебютным альбомом. В интервью изданию Meduza Скриптонит заверил, что практически законченный альбом под названием 3P (читается как ) должен выйти в январе 2016 года, но по неизвестным причинам альбом так и не появился в заявленный срок. Впоследствии стало известно, что второй студийный альбом Скриптонита будет называться «Отель „Эверест“».

В сентябре 2016 года российское издание мужского журнала GQ признало Скриптонита «Открытием года».

29 октября 2016 года группа Jillzay, в составе которой числится Скриптонит, выпустила 18-трековый альбом 718 Jungle. Исполнитель принял участие в половине всех песен.

2017—2018. «Праздник на улице 36», музыкальный лейбл Zorski и «Уроборос» 
7 марта 2017 года коллектив презентовал мини-альбом Open Season.

Второй студийный альбом в итоге получил название «Праздник на улице 36». Релиз состоялся 24 мая 2017 года. За несколько часов до релиза альбома были опубликованы песня «Outro» и двойной видеоклип Скриптонит — «Вечеринка» / Jillzay — «Бар „2 лесбухи“». Презентация альбома прошла 26 мая 2017 года в клубе А2 в Санкт-Петербурге, на которой Адиль сообщил, что релиз нового альбома, который будет иметь другое название, всё-таки состоится осенью 2017 года. В интервью главному редактору издания «L’Officiel» Ксении Собчак он уточнил, что альбом с названием «Улица 36», который кардинально отличается от предыдущих и посвящён личным проблемам исполнителя, будет двойным.

Вскоре стало известно, что группа Jillzay закрылась, а вместо неё образовался музыкальный лейбл Zorski, в который входят исполнители 104 (Юрий Дробитько), Truwer (Саян Жимбаев) и Benz (Алтынбек Мерканов). В сентябре артисты 104 и Truwer представили свой совместный сольный альбом «Сафари», на котором Скриптонит выступил не только в качестве гостя, но и исполнительного продюсера.

16 декабря 2017 Скриптонит выпустил третью работу — двойной концептуальный альбом «Уроборос: Улица 36» и «Уроборос: Зеркала». Название пластинки отсылает к мифическому созданию — змею уроборосу. Сам Адиль Жалелов в интервью Газета.Ru объяснил, почему у альбома именно такое название: «… Я понял, что это очень близкий мне образ, сочетающийся со значением моих цифр — 36. Плюс образ змея, который поедает сам себя, принцип самосовершенствования через саморазрушение, мне очень близок с самых разных сторон». Презентация пластинки прошла в этот же день в Санкт-Петербурге в клубе А2. В день релиза Жалелов рассказал в своей Instagram-трансляции о том, что для него рэп как жанр себя изжил, в связи с чем он берёт перерыв в творчестве, планируя не выпускать больших сольных релизов 2—3 года.

2018 — настоящее время. Gruppa Skryptonite, Musica36, «2004» 
9 августа 2018 года Адиль выпускает «первую историю от нового музыкального проекта Gruppa Skryptonite», носящую название «Глупые и ненужные». Примечательно, что клип к треку вышел не на канале «Газгольдера», а на собственном канале группы.

24 октября 2018 года состоялась премьера рэп-трека «Мультибрендовый», записанного совместно с исполнителями T-Fest, 104 и Niman. В этот же день вышел первый выпуск второго сезона шоу «GazLive», гостем которого стал Адиль. В этом выпуске он рассказал, что возвращается в рэп и в данный момент занят созданием нового EP, который будет преимущественно состоять из треков, не вошедших в «Уроборос».

В 2019 году Скриптонитом, 104, Truwer и Dose было создано объединение Musica36. За февраль — март под этой маркой было выпущено пять синглов: «В аду сегодня жарко» (104 при уч. Dose, Скриптонит), «Ликёрная ванна» (Dose), «Podruga» (Gruppa Skryptonite), «Sinsemilla» (104 при уч. Скриптонит, Вандер Фил, Rigos), «Танцевала» (Dose при уч. Andy Panda). На песню «Podruga» снят клип.

21 марта на YouTube-канале Gruppa Skryptonite было опубликовано лайв-исполнение песни «Podruga», а 31 марта и 1 апреля — «Priton» и «Suka tashit nas na dno» соответственно (другие версии песен, выпущенных на альбоме «Дом с нормальными явлениями»).

5 апреля 2019 года вышел Solitude — дебютный мини-альбом Gruppa Skryptonite. На пластинку вошло 6 песен, включая ранее выпущенные синглы «Glupye I Nenuzhnye» и «Podruga».

28 июня Скриптонит выпустил макси-сингл «Замёрз», в состав которого вошла совместная с Andy Panda песня «Замёрз», а также сольная — «Погрейся».

24 декабря 2019 года Скриптонит выпустил четвёртый студийный альбом «2004», в котором приняли участие Andy Panda, 104, Truwer, MDee и Райда.

Скриптонит поделился с Apple Music своими мыслями о «2004»:

«Я начал писать этот альбом чуть больше года назад. Рэп-альбом записывать я не собирался, но тем не менее новые песни писались и почему-то довольно легко.

Это первый альбом, на который я написал всю музыку сам, хоть и на других записях большая часть музыки тоже была моей. В нем нет какой-то концепции повествования или сюжетной линии, протянутой от начала до конца, но звучит он цельно и для меня лично очень особенно. Наверно, потому, что почти весь он сделан при помощи всяких аналоговых синтов и драм-машин и звучит тепло, как в 2000-х.

Для меня это первый альбом, который я могу слушать фоном и не думать о том, что это моя запись».

20 февраля 2020 вышел альбом исполнителя 104 под названием «Кино без сигарет». Адиль принял участие в трёх песнях: «Не жаль» (при уч. Miyagi), «Снег», «Трубки» (при уч. Saluki).

13 ноября 2020 года Скриптонит и Niman выпустили совместный EP «PVL is Back». В него вошло 4 трека, записанных в типичной для артистов стилистике. Лирика на мини-альбоме затрагивает тематику наркотиков, богатства, отношений с девушками, проблем с врагами и законом.

Музыкальный стиль и отзывы 
Скриптонит позиционирует своё творчество как «казахстанский рэп» и не одобряет тех, кто называет его «российским исполнителем», делающим «русский рэп». Первые его тексты были посвящены детским проблемам и школе, затем наступил недолгий период так называемого «рэпа про рэп», а нынешние темы он стал поднимать в начале 2010-х годов. В своих песнях, в отличие от других русскоязычных рэперов, экспериментирующих с «глубокомысленными» текстами, Скриптонит делает упор на музыкальную составляющую, которой нередко занимается сам лично. Своеобразное произношение, которое шутливо называют «Ельцин-флоу», и «полупьяный» голос дали уникальное звучание для его дебютного альбома. Для того, чтобы избежать чужого влияния, Скриптонит практически не слушает песен на русском языке, в том числе и произведения других рэп-исполнителей.

После выхода альбома «Дом с нормальными явлениями» известный рэп-исполнитель Oxxxymiron положительно отозвался о творчестве Скриптонита, отметив высокий уровень «музыкальной замороченности и оригинальности». Также об альбоме с похвалой отозвались другие музыканты: Карандаш (Денис Григорьев), Johnyboy (Денис Василенко), ATL (Сергей Круппов), Иван Дорн, Guf (Алексей Долматов).

Дискография

Студийные альбомы 
 2015 — «Дом с нормальными явлениями»
 2017 — «Праздник на улице 36»
 2017 — «Уроборос: Улица 36 / Зеркала»
 2019 — «2004»
 2021 — «Свистки и бумажки»
 2021 — «Плохие привычки» (совместно с Индаблэком и qurt)
 2021 — The Genetic Code (совместно с Gee Baller)

Мини-альбомы 
 2017 — Open Season (в составе Jillzay)
 2019 — Solitude (в составе Gruppa Skryptonite)
 2019 — «Замерз»
 2019 — «Не ври, не верю» (совместно с 104)
 2020 — PVL is back (совместно с Niman)

Сборники 
 2015 — «К тебе» (совместно с артистами Gazgolder)
 2016 — 718 Jungle (в составе Jillzay)
 2019 — «Musica36: Как я провел это лето» (совместно с артистами Musica36)

Синглы

Видеография

Как сольный исполнитель

В составе Jillzay

Как приглашённый исполнитель

Фильмография

Личная жизнь 

Артист предпочитает не говорить о личной жизни и никогда не публикует фотографии своей семьи в социальных сетях. Однако в клипе Басты на песню «Сансара» в апреле 2017 зрители увидели фото Скриптонита с малышом на руках. Позже рэпер подтвердил, что 19 января 2016 года у него родился сын, которого назвали Лучи (в честь матери самого артиста). Мамой малыша стала танцовщица и хореограф — Нигора Абдиганиева, с которой Адиль познакомился задолго до того, как стал знаменитым, и несколько лет состоял в отношениях. Свою избранницу артист никогда не представлял публике, но её можно увидеть в видеоприглашении Скриптонита в Зелёный театр.

В своём интервью Юрию Дудю рэпер рассказал, что после рождения наследника он перевёз семью из Казахстана в Москву. Однако через некоторое время девушка решила вернуться с малышом в родной Шымкент и вновь приступила к работе в танцевальной студии. Рэпер не раз отмечал, что очень много работает, из-за чего редко приезжает на родину и видит сына, по которому очень скучает.

Награды и номинации 
 Обладатель премии «Человек года GQ 2016» в номинации «Открытие года».
 Обладатель премии «Реальная премия MusicBox 2016» в номинации «Вне формата».

Примечания

Ссылки 

 
 
 Юрий Дудь. . вДудь (6 июня 2017). — Интервью. 
 

Певцы и певицы Казахстана
Рэперы, известные под псевдонимами
Исполнители Gazgolder
Хип-хоп-исполнители Казахстана
Скриптонит
Рэперы России
Основатели музыкальных лейблов